Джей Ар Рамирес (, род. 8 октября 1980, Матансас, Куба) — американский актёр кубинского происхождения. Наиболее известен ролью детектива Джареда Васкеза в сериале «Манифест» производства NBC/Netflix. Также он снимался в роли Хулио в сериале канала Starz «Власть в ночном городе» и в роли Оскара Арочо в сериале Netflix / Marvel Studios «Джессика Джонс». Рамирес также играл Теда Гранта/Уайлдкэта в третьем сезоне сериала «Стрела».

Биография 
Рамирес родился в Матансасе, Куба. Когда он был ребёнком, его семья переехала в Соединенные Штаты, в Тампу, штат Флорида.

Карьера 
Рамирес играл роль второго плана в первом сезоне «Власть в ночном городе», а во втором сезоне его повысили до главной роли. Затем он неоднократно появлялся в роли Теда Гранта / Уайлдкэта в третьем сезоне сериала «Стрела», прежде чем присоединиться к актёрскому составу второго сезона сериала «Джессика Джонс» в роли Оскара Арочо. В феврале 2018 года Рамирес получил главную роль детектива Джареда Васкеза в сериале NBC «Манифест».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Иммигрировавшие в США с Кубы